Dschargalsaichan ist ein mongolischer Personenname.
Als Eigenname
 Gungaagiin Dschargalsaichan, CEO von MIAT Mongolian Airlines
 Luwsandagwyn Dschargalsaichan (* 1959), mongolischer Radrennfahrer
 Misheel Jargalsaikhan (* 1988), polnische Schauspielerin
Als Vatersname
 Dschargalsaichany Gerelsüch (* 1996), mongolischer Badmintonspieler
 Dschargalsaichany Tschuluunbat, mongolischer Ringkämpfer